Allanah est un prénom.